Агафониха — топоним в России.

Населённые пункты 
 Агафониха — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Агафониха — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Агафониха — деревня в Рамешковском районе Тверской области.

Реки 
 Агафониха — река в Пермском крае, приток Немыда.
 Агафониха — река в Новосибирской области, приток Чёма.